Kramberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dragutin Gorjanović-Kramberger (1856–1936), kroatischer Geologe und Paläontologe
 Franc Kramberger (* 1936), Erzbischof und Metropolit des Erzbistums Maribor
 Nataša Kramberger (* 1983), slowenische Schriftstellerin, Publizistin, Kulturvermittlerin und Landwirtin
 Nives Kramberger (* 1965), deutsch-slowenische Bühnenschauspielerin, Chansonsängerin, Autorin und Logopädin
 Taja Kramberger (* 1970), slowenische Soziologin und Dichterin

Siehe auch:
 Kramberg